Los Bolsón son una rica e importante familia de hobbits en la novela El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien. Sus miembros más destacados fueron Bilbo Bolsón y Frodo Bolsón.

Los Bolsón eran una de las familias más prósperas y acomodadas de toda la Comarca. Estaban emparentados con las familias consideradas más aristocráticas entre los hobbits, como los Sacovilla-Bolsón, los Redondo-Bolsón y los Brandigamo.

Orígenes
Descienden de Balbo Bolsón, que nació en o cerca de Hobbiton en el año 2767 T. E. (1167 C. C.), y de su esposa Berilia Boffin hija de Buffo Boffin y Hiedra Bienbueno. Balbo y Berilia tuvieron cinco hijos: Mungo Bolsón, Pensamiento Bolsón, Ponto Bolsón, Largo Bolsón y Azucena Bolsón.

La familia Bolsón vivió en la Comarca, sobre todo cerca o en la ciudad de Hobbiton.

Posición social y personas destacadas
La reputación de la familia Bolsón era intachable y respetable, pero los que tenían en parte sangre Tuk eran más aventureros y misteriosos. Un ejemplo notable fue Bilbo Bolsón, hijo de Bungo Bolsón y Belladonna Tuk, que emprendió la búsqueda para recuperar el reino perdido de Erebor con el mago Gandalf el Gris y trece enanos. Cuando regresó fue visto como extraño o raro, pero también muy rico.

Otro ejemplo fue Frodo Bolsón, que tras regresar a la Comarca después de su misión de destruir el Anillo Único, fue visto como alguien raro y al igual que a su tío Bilbo, se lo empezó a llamar «el Loco Bolsón».

Árbol genealógico
Árbol genealógico de los Bolsón de Hobbiton, según El Retorno del Rey. Las fechas corresponden al Cómputo de la Comarca.

Referencias 

Familias hobbit